Bourbon Street steht für:

 Bourbon Street (New Orleans), Straße im  French Quarter von New Orleans, siehe New Orleans #Sehenswürdigkeiten
 Bourbon Street (Toronto), Jazzklub in Toronto, Ontario, Kanada 
 Bourbon Street (Fernsehreihe), österreichische Fernsehreihe (1975 bis 1979)

Siehe auch:
 New Orleans, Bourbon Street, US-amerikanische Fernsehserie (1959 bis 1960)